marzec – trzeci miesiąc roku
 Marzec 1968 (8–11 marca 1968) – kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.
 Marzec – obraz Isaaka Lewitana
Osoby o nazwisku Marzec:
 Czesław Marzec (ur. 4 maja 1946 w Dortmundzie) – polski polityk, działacz PZPR, były poseł na Sejm.
 Danuta Marzec (ur. 29 kwietnia 1948) – polska pedagog i polityk, doktor habilitowana nauk humanistycznych
 Dariusz Marzec (ur. 14 września 1969 w Krakowie) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.
 Dominika Kublik-Marzec (ur. w 1983) – polska tancerka.
 Jarosław Marzec (1963–1998) – polski lekkoatleta, sprinter
 Jarosław Marzec (ur. 1959) – dyrektor Centralnego Biura Śledczego od lutego do 9 sierpnia 2007 roku.
 Krzysztof Marzec – polski kompozytor, gitarzysta, aranżer, producent muzyczny
 Przemysław Marzec (ur. 1970) – dziennikarz i korespondent wojenny RMF FM
 Przemysław Marzec (1960–2020) – polski dyplomata, ambasador w Peru
Zofia Marzec (ur. 1950) – polska latynoamerykanistka